Alexandre François Marie, vizconde de Beauharnais (Martinica, -París, ) fue un aristócrata, militar y político francés, hijo de Francisco V de Beauharnais, barón de Beauville, Marqués de La Ferté-Beauharnais y de Henriette Pyvart de Chastillé. Fue hermano de François VI de Beauharnais, marqués de Beauharnais, y primer esposo de Josefina de Beauharnais.

Fue un aristócrata liberal que desempeñó un papel político durante la Revolución francesa. Estudió en la Universidad de Heidelberg e inició una carrera militar bajo el reinado de Luis XVI. Fue elegido como diputado a los Estados Generales de 1789, y pasó a formar parte de la Asamblea constituyente en la que apoyó la supresión de los privilegios feudales en la noche del 4 de agosto de 1789. Presidió la Asamblea constituyente en 1791, y fue presidente de la Sociedad de la Libertad de Estrasburgo, una sociedad afiliada al Club de los jacobinos. Retomó su carrera militar en el ejército revolucionario y fue nombrado general del Ejército del Rin en 1793. Tras su derrota ante los ejércitos prusianos y austríacos, cuya consecuencia fue la pérdida de la ciudad de Maguncia, dimitió y abandonó el ejército. Juzgado por el Tribunal Revolucionario por traición, fue guillotinado durante el periodo del Terror.

Fue el primer esposo de Josefina de Beauharnais, posteriormente emperatriz de los franceses por su matrimonio con Napoleón I. 

De este matrimonio nacieron dos hijos:
 Eugenio de Beauharnais casado con Augusta de Baviera.
 Hortensia de Beauharnais, reina consorte de Holanda por su matrimonio con Luis Bonaparte, futuro Luis I de Holanda, y madre de Napoleón III.

Ancestros

Referencias 

Políticos de Francia del siglo XVIII
Generales de Francia del siglo XVIII
Nobles de Francia del siglo XVIII
Políticos de Martinica
Ejecutados en la guillotina en la Revolución francesa
Alumnado de la Universidad de Heidelberg
Casa de Beauharnais
Fallecidos en París
Diputados de Francia de la nobleza en 1789-1791